Grand Blanc peut faire référence à :
 Grand Blanc, un groupe de musique français ;
 Grand Blanc, une ville du Michigan ;
 Grand requin blanc, une espèce de requin.
 Un grand blanc est aussi, à Saint-Domingue (colonie française), un planteur riche qui officie dans le grand négoce ; voir Révolution haïtienne.